Меницкий — фамилия; имеет женскую форму Меницкая.
 Меницкий, Валерий Евгеньевич (1944—2008) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, шеф-пилот ОКБ имени Микояна.
 Меницкий, Иван Антонович (1890—1947) — нарком внутренних дел Белорусской ССР, председатель Харьковской губернской ЧК, ректор Уральского политехнического института.
 Меницкий, Юрий Леонардович (1937—2001) — советский и российский ботаник, доктор биологических наук, специалист по флоре семейства Буковые.